Ма́єр () — німецьке прізвище.

Персоналії 
 Маєр Айдельгайт — український математик.
 Альберт Маєр (; 1907—1999) — польський футболіст і хокеїст.
 Бен Маєр (; 1983) — британський вершник, олімпійський чемпіон (2012).
 Маєр Вільгельм Євгенович (1918—1985) — радянський історик-медієвіст, германіст, аграрник, також звертався до удмуртознавства.
 Ганс Маєр (; 1925) — французький актор.
 Гельмут Маєр (; 1966) — австрійський гірськолижник, олімпійський медаліст (1988).
 Германн Маєр (; 1972) — австрійський гірськолижник, олімпійський чемпіон (1998).
 Джозеф Едвард Маєр (; 1904—1983) — американський фізик-теоретик і хімік.
 Егон Маєр (; 1917—1944) — німецький військовий льотчик.
 Жан Маєр (, 1992) — словенський футболіст.
 Зепп Маєр (; 1944) — німецький футболіст, воротар.
 Маєр Іунія Григорівна — український художник.
 Йоганн Тобіас Маєр (; 1752—1830) — німецький фізик XVIII—XIX століття.
 Йоганнес Маєр (; 1752—1830) — німецький генерал піхоти, кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям та мечами.
 Карл-Генріх Маєр (; 1890—1945) — німецький славіст, член НТШ.
 Карл Маєр (; 1894—1944) — німецький письменник і сценарист.
 Конрад Фердинанд Маєр (; 1825—1898) — швейцарський поет і новеліст.
 Констанція Маєр (; 1775—1821) — французька художниця доби ампіру.
 Крістіан Маєр (; 1972) — австрійський гірськолижник, олімпійський медаліст (1994, 1998).
 Ладіслав Маєр (, 1966) — чеський футбольний воротар.
 Леоні Маєр (; 1992) — німецька футболістка.
 Лоран Етаме Маєр (; 1977) — камерунський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Лорен Маєр (;  1972) — американський баскетболіст, центровий.
 Лотар Юліус Маєр (; 1830—1895) — німецький науковець, хімік.
 Луїс Барт Маєр (, уроджений — Лазар Меїр; 1884—1957) — один з перших кінопродюсерів.
 Макс Маєр (; 1995) — німецький футболіст, атакувальний півзахисник.
 Марісса Маєр (; 1975) — президент і головний виконавчий директор компанії «Yahoo!».
 Марія Гепперт-Маєр (; 1906—1972) — видатна жінка-фізик, лауреат Нобелевскої премії з фізики.
 Маттіас Маєр (; 1990) — австрійський гірськолижник, олімпійський чемпіон (2014).
 Олександр Олександрович Маєр — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рене Маєр (; 1895—1972) — французький політик і державний діяч.
 Стефені Маєр (; 1973) — американська письменниця.
 Тімо Маєр (; 1996) — швейцарський хокеїст.
 Тобіас Йоганн Маєр (; 1723—1762) — німецький астроном.
 Урсула Маєр (;  1974) — франко-швейцарська кінорежисерка, сценаристка, кінопродюсер та акторка.
 Флоріан Маєр (арбітр) (; 1968) — німецький футбольний арбітр.
 Флоріан Маєр (тенісист) (; 1983) — німецький тенісист.
 Християн Маєр (; 1719—1783) — німецький єзуїт, астроном, геодезист і картограф.
 Чарльз Маєр (1882—1972) — американський боксер, олімпійський чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор 1904 року.
 Юзеф Маєр (; 1808—1899) — лікар, природознавець, професор і ректор Яґеллонського університету.
 Юліус Роберт фон Маєр (; 1814—1878) — німецький лікар та фізик.
 Юрій Маєр (; 1989) — аргентинський борець.

Примітки 

Німецькі прізвища